|-
| 122801 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122802 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122803 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122804 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122805 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122806 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122807 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122808 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122809 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122810 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122811 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122812 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122813 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122814 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122815 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122816 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122817 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122818 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122819 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122820 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122821 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122822 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122823 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122824 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122825 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122826 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122827 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122828 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122829 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122830 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122831 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122832 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122833 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122834 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122835 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122836 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122837 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122838 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122839 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122840 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122841 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122842 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122843 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122844 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122845 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122846 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122847 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122848 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122849 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122850 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122851 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122852 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122853 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122854 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122855 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122856 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122857 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122858 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122859 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122860 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122861 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122862 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122863 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122864 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122865 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122866 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122867 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122868 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122869 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122870 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122871 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122872 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122873 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122874 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122875 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122876 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122877 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122878 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122879 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122880 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122881 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122882 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122883 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122884 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122885 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122886 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122887 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122888 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122889 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122890 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122891 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122892 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122893 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122894 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122895 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122896 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122897 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122898 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122899 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122900 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
2